Ка́рлос Вальде́с ()

 Карлос Вальдес (бейсболіст), 1971
 Карлос Вальдес (футболіст), 1985, колумбійський футболіст
 Карлос Адріан Вальдес, 1983, уругвайський футболіст
 Карлос Вальдес (актор) 1989, американський актор